Pante Peusangan (Juli), een plaats in Indonesië
Pante Peusangan (Jangka), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing